Японский этап FIA WTCC 2008 — одиннадцатый этап сезона-2008. Гоночный день проведён на автодроме Окаяма рядом с японским городом Мимасака 26 октября.

Впервые WTCC посещает Японию. Местом проведения гонок выбрана трасса, в 1994-95 годах принимавшая другой чемпионат мира FIA — Формулу-1.

Общая информация 
Пилоты заводских SEAT немного сбавили темп относительно конкурентов, по сравнению с итальянскими этапами. Тем не менее Габриэле Тарквини и Тьягу Монтеру смогли квалифицироваться третьим и четвёртым. Лидер чемпионата Иван Мюллер провёл худшую квалификацию с Ошерслебена и стартовал лишь десятым.

Темп на одном круге по сухой трассе в гонках оказался не важен — всё воскресенье в Мимасаке лил дождь, что оказалось на руку другим представителям испанской марки: Рикард Рюделл более чем уверенно выиграл первый заезд, стартовав с шестой позиции, а Том Коронель неожиданно оказался лучшим в гонке 2. Лидеры SEAT провели этап не слишком удачно — Тарквини финишировал лишь десятым в первом заезде и сошёл во втором, а Мюллер дважды закончил гонку в конце очковой группе. Отрыв француза в чемпионате вырос до 14 очков и в Макао ему теперь достаточно было набрать семь очков, чтобы обеспечить себе титул.

Пилоты BMW уверенно смотрелись на сухом асфальте, выиграв усилиями Августо Фарфуса и Йорга Мюллера квалификацию. По влажной трассе всё получалось не столь хорошо — пилоты на баварской технике постоянно боролись в лидерской группе, но оба раза упускали вперёд один SEAT. Четыре подиума в двух гонках стали слабым утешением на фоне впервые за долгое время проигранного чемпионата в личном зачёте: Энди Приоль не смог отыграть 14 очков отставания от Ивана Мюллера и расстался даже с призрачными шансами сохранить титул чемпиона мира.

Неплохо проявил себя пилот одной из частных команд, использующих баварскую технику. Серхио Эрнандес приехал на свой первый подиум в абсолютном зачёте и заметно укрепил свои позиции в зачёте независимых пилотов.

Заводские Chevrolet слабо провели японский этап: лишь Роберт Хафф смог в гонках финишировать в очках, благодаря чему перед заключительным этапом продолжал идти в тройке лидеров личного зачёта, опережая на очко ближайшего конкурента.

Заводская команда Honda провела очередной неудачный этап: Джеймс Томпсон смог показать свой максимальный уровень лишь во второй гонке, когда на влажной трассе временами был быстрейшим пилотом пелотона и прорвался с семнадцатого на четвёртое место.

Группа частников накануне азиатской части сезона понесла существенную потерю — не нашли финансирования на продолжение выступлений во французской команде Exagon Engineering. Её пилот Пьер-Ив Корталь не нашёл себе места в другом коллективе и завершил борьбу за титул среди независимых участников. В отсутствии бельгийца за победу в классе боролись участники на BMW: поул достался Стефано д'Асте, который затем выиграл и первый заезд, но во второй гонке сошёл. Неудачей итальянца воспользовался Серхио Эрнандес: испанец финишировал вторым в первом заезде, а второй выиграл, добавив к своему результату ещё большое количество бонусных очков за подиум в абсолюте.

Результаты

Квалификация 

Время отбора: 1:43.832

Примечание:Кано лишён лучшего круга в заезде.Шаповалов не принял участия в заезде, но допущен на старт.

Гонка 1 

Примечание:Романов пенализирован 30 секундами.Шаповалов не вышел на старт.

Стартовое поле гонки 2 

Примечания:Мецелис, Оридо и Портейро отправлены в конец стартовой решётки за нарушение правила «закрытого парка».Шаповалов не вышел на старт.

Гонка 2 

Примечание: Шаповалов не вышел на старт.

Общий зачёт WTCC 2008 

Примечание:Указаны пять лучших представителей из каждого зачёта.

Ссылки 
 Буклет с результатами MST Systems 

 

Япония
Моторные виды спорта
Октябрь 2008 года
2008
События 26 октября